Истленд может означать:

Топоним 
 Истленд — город в штате Техас, США.
 Истленд — округ в штате Техас, США.